Budelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Claus-Günther Budelmann (* 1944), deutscher Privatbankier
 Günther Budelmann (1903–1976), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Harald Budelmann (* 1952), deutscher Ingenieur und Autor 
 Sven Budelmann (* 1973), deutscher Filmeditor